Льва Толстого — название населённых пунктов в России:
 имени Льва Толстого — село в в Дзержинском районе Калужской области.
 Льва Толстого — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Льва Толстого — посёлок в Алексеевском районе Самарской области.
 Льва Толстого — посёлок в Суворовском районе Тульской области.
 Льва Толстого — посёлок в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Посёлок совхоза имени Льва Толстого

 
 
 
 Сельское поселение «Село Льва Толстого»